Een verkeersweg:
 N851 (België)
 N851 (Frankrijk)
 N851 (Nederland), zie Provinciale weg 851

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing